
Termin di ima više značenja.
 Di, prefiks koji se koristi u organskoj hemijskoj nomenklaturi
 Didimijum, smeša elementa prazeodijuma i neodijuma, za koju se nekad mislilo da je jedan element
 Di (prezime), kinesko prezime
 Di (reka u Velsu)